USS Accentor wurden zwei Schiffe der United States Navy genannt, die nach der Vogelgattung der Braunellen, englisch Accentor, benannt waren.

 Die USS Accentor (AMc-36) war ein 1941 in Dienst gestelltes Küstenminenabwehrfahrzeug und Typschiff der Accentor-Klasse.
 Die USS Accentor (LCIL-652) war ein 1944 in Dienst gestelltes Infanterielandungsschiff, das später zur Lokalisierung von Unterwasserminen umgerüstet wurde.

Accentor